SM U-42 – planowany niemiecki okręt podwodny, zarekwirowany przez Włochy w 1915 roku, wszedł do służby w Regia Marina jako „Balilla”
 SM U-42 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej SM UB-42; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-42

Zobacz też 
 U-42

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich